Михаил Захарович Чинчарадзе — советский военный, государственный и политический деятель, контр-адмирал.

Биография 
Родился в 1904 году в деревне Тадзеули. Член КПСС с 1939 года.

С 1926 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1926—1966 гг. — на командных должностях на кораблях Балтийского флота, участник Великой Отечественной войны, старший помощник командира линкора «Парижская коммуна», линкора «Архангельск», командир Новороссийской военно-морской базы, Потийской военно-морской базы, командир 8-го УО, помощник командира Черноморского флота по строевой части, Тихоокеанского Флота, заместитель командующего флотом по тылу — начальник тыла Черноморского флота и Член Военного Совета Флота, 1-й заместитель начальника ЧВВМУ.

Умер в Тбилиси в 1981 году.

Ссылки 
 Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946—1960. — Стр.245.

Контр-адмиралы (СССР)